Bel kan syfta på:

 Bel – ett semitiskt ord för herre, även en gud som dyrkades av semiter
 bel – ett logaritmiskt mått, se Decibel
  Ḩājjī Bālā Beyglū, ort i Iran, även kallad Bel